La batalla de Capua puede referirse a:
 La primera batalla de Capua, ocurrida en la Segunda Guerra Púnica en 212 a. C., que enfrentó a las legiones romanas con el ejército cartaginés de Aníbal, con victoria del segundo.
 La segunda batalla de Capua, ocurrida en 211 a. C., que enfrentó de nuevo a romanos y cartagineses, con victoria de los primeros.
 La batalla de Capua (1348), que enfrentó a Luis I de Hungría con las tropas del reino de Nápoles, con victoria del primero.